Томи́ко О́хи Ли (, ; Южная Корея) — американская  и  южнокорейского происхождения.

Биография и карьера 
Томико Охи Ли родилась в Южной Корее, но в восемнадцатилетнем возрасте эмигрировала в США, а ещё тремя годами позже переехала на Гавайи.

В 1993 году Томико дебютировала в кино с небольшой ролью хозяйки в эпизоде «Волосы сегодня, ушли в Мауи» драматического телесериала «».

В 2002 году Томико сыграла роль Мамасан в фильме «», а также дебютировала в качестве продюсера с этой картиной. В 2005 году Ли спродюсировала свой второй фильм «», в котором также сыграла небольшую роль гадалки.

В 2005—2006 годы Томико появилась в двух эпизодах («» и «Стеклянная балерина») мистического телесериала «Остаться в живых» в роли Миссис Ли. Её героиня была владелицей сети отелей в Южной Кореи и матерью Джея Ли (), которого пыталась женить на Квон Сун Хва (Ким Юнджин).

В 2009 и 2013 годах Томико спродюсировала документальные фильмы «Возвращение в Гаитян-стрит» и «Невинность оставлена: уличные дети Гаити», соответственно, за последний из которых получила премию Благотворительного кинофестиваля Монако в номинации «За человеческие интересы».

В 2011 году Томико сыграла роль Миссис Такитори в фильме «Узлы». Также Ли появилась в эпизодах детективных телесериалов «Гавайи 5.0» и «Частный детектив Магнум».

Томико является сооснователем продюсерской компании «Leap Frog Productions».

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США